Řezník oder Reznik ist der Familienname folgender Personen:
 Eleonora Reznik (* 1975), deutsch-russische Pianistin, Dozentin, Korrepetitorin und Klavierlehrerin
 Miguel Reznik (1932–1991), argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Miloš Řezník (* 1970),  tschechischer Historiker
 Radim Řezník (* 1989), tschechischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Resnik